Orchomene är ett släkte av kräftdjur. Orchomene ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Orchomene